

Astronomia
 10186 Albéniz – asteroide

Musica
 Asturias (Albéniz) – composizione per pianoforte
 Iberia (Albéniz) – suite per pianoforte

Persone
 Baltasar Albéniz (1905-1978) – calciatore e allenatore di calcio spagnolo
 Isaac Albéniz (1860-1909) – pianista e compositore spagnolo